Quatre régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Furstemberg » :
 Infanterie
 Le régiment de Furstemberg (1537-1538)
 Le régiment de Furstemberg (1670-1686) qui deviendra régiment de Salm-Salm et 62e régiment d'infanterie de ligne en 1791
 Le régiment de Furstemberg (1693-1697)

 Cavalerie
 Le régiment de Furstemberg cavalerie (1689-1704)

Regiment de Furstemberg